Antunovac puede referirse a:
 Antunovac, municipio de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Antunovac (Lipik), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Antunovac (Velika), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.